Béla Révész – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 György Révész – regista e sceneggiatore ungherese
 Julia Revesz – schermitrice ungherese